Pat O'Brien kan syfta på:

Pat O'Brien (skådespelare) (1899-1983), en skådespelare
Pat O'Brien (politiker) (1847-1917), en irländsk politiker
Pat O'Brien (f. 1968), gitarrist i Cannibal Corpse
Pat O'Brian (sportreporter) (1948–), en amerikansk sportreporter